Thomas Roussel peut signifier :
 Thomas Roussel (1985-), joueur de hockey sur glace français ;
 Thomas Roussel (1979-), compositeur et musicien français.